Paragonaster är ett släkte av sjöstjärnor. Paragonaster ingår i familjen Pseudarchasteridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sjöstjärnor
Paragonaster